Blasisaurus — монотипический род травоядных динозавров из семейства гадрозаврид, живших во время верхнего мела (70,6—66,043 млн лет назад) на территории современной Испании. Включает единственный вид — Blasisaurus canudoi.

Вид Blasisaurus canudoi был назван и описан в 2010 году Penélope Cruzado-Caballero, Xabier Pereda-Suberbiola и José Ignacio Ruiz-Omeñaca. Название рода относится к месту Blasi, где были найдены ископаемые. Видовое название дано в честь палеонтолога Хосе Игнасио Канудо.

Голотип MPZ99/667 был найден в провинции Уэска в геологической формации Arén, которая датируется верхним маастрихтом. Он состоит из фрагментарных ископаемых остатков черепа с нижней челюстью. В результате анализа остатков был помещён в подсемейство Lambeosaurinae.

Примечания 

Ламбеозаврины
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы
Фоссилии, описанные в 2010 году